Giorgio Melazzi (1950) – attore e doppiatore italiano
 Leonardo Melazzi (1991) – calciatore uruguaiano
 Diana Blefari Melazzi (1969-2009) – terrorista italiana